ACHR steht für:
 Arabische Charta der Menschenrechte
 Asian Centre for Human Rights, asiatische NGO
 American Convention on Human Rights, siehe Amerikanische Menschenrechtskonvention

AChR steht für:
 Acetylcholinrezeptor

a. Chr. steht für:
 anno Christi, siehe Anno Domini
 ante Christum, siehe v. Chr.

ACHR